Yongji ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Yongji (永济市) im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Yuncheng der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Yongji (Yuncheng);
 den Kreis Yongji (永吉县) der bezirksfreien Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Yongji (Jilin);
 das Straßenviertel Yongji (永吉街道) der kreisfreien Stadt Huadian in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Yongji (Huadian).

Siehe auch
Yongji-Brücke